A edição da Taça de Portugal de Futsal referente à época de 2002/2003 decorreu entre 2 de Novembro de 2002 - 1ª Eliminatória - e 22 de Junho de 2003, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Municipal do Fundão, Fundão.

Taça de Portugal de Futsal 2002/2003

Final

Meias-Finais

Quartos-de-Final

4ª Eliminatória

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória 

Taça de Portugal de Futsal
Futsal de 2002 em Portugal
Futsal de 2003 em Portugal